Raspberry Island – isola dell'Alaska, negli Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola del Maine, negli Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola del Michigan, negli Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola della contea di Ramsey, nel Minnesota, Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola della contea di St. Louis, nel Minnesota, Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola dello Stato di New York, negli Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola della contea di Bayfield, nel Wisconsin, Stati Uniti d'America
 Raspberry Island – isola della contea di Sawyer, nel Wisconsin, Stati Uniti d'America